Хэ́лтон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Основная статья — 
  (1878—1948) — американский патолог, гинеколог, акушерка и суфражистка.
 Хэлтон, Чарльз (1876—1959) — американский актёр театра и кино.

Имя
 Арп, Хэлтон Кристиан (1927—2013) — американский астроном.

См. также

Топоним

Англия 
  — деревня в Бакингемшире.
  —  ВВС близ деревни.
  — район города Лидс.
Составные топонимы
  — деревня в районе Крейвен (Норт-Йоркшир).
  — деревня в районе Крейвен (Норт-Йоркшир).
  — деревня в Нортамберленде.
  — община в районе Сити-оф-Ланкастер (Ланкашир).
  — деревня в районе Крейвен (Норт-Йоркшир).
  — деревня в районе Восточный Линдси (Линкольншир).

Канада 
  —  в Онтарио.
  — историческое графство в Онтарио.

См. также 
 Холтон
 Галтон
 Хэттон
 
 Handley Page Halton — гражданская модификация военного самолёта Handley Page Halifax.